Csehország
 Tuhaň, település a Česká Lípa-i járásban
 Tuhaň, település a Mělníki járásban
 Tuhaň, Stružinec településrésze a Semilyi járásban
 Tuhaň, Vinařice településrésze a Kladnói járásban